Sinha kan syfta på följande:

 Satyendra Prassano Sinha – indisk ämbetsman (1864–1928)
 Antônio Naelson – mexikansk fotbollsspelare med smeknamnet Sinha (1976–)

Geografi

Antarktis 

 Mount Sinha,

Frankrike 

 Signes, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Robotskapade Antarktisförgreningar